

Урай — місто, Урайський міський округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Урай — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область